Оппельт ():
 Брітта Оппельт (* 1978) — німецька веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Курт Оппельт (* 1932) — австрійський фігурист, олімпійський чемпіон.